La Beta Ethniki 1989-1990 è la 31ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1990-1991
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1990-1991

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1989
Calcio nel 1990